Renarde peut faire référence à :
 une renarde, femelle du renard ;
 la Renarde, rivière française ;
 La Renarde, film américano-britannique de 1950 ;
 La Renarde et le Lièvre, film d'animation soviétique de 1973 ;
 La Petite Renarde rusée, opéra tchèque de 1924 ;
 la femme-renarde, personnage de fiction chinois ;
 la communauté de communes Entre Juine et Renarde, structure intercommunale française.

Voir aussi